Саба́ево () — село в Буздякском районе Башкортостана, административный центр Сабаевского сельсовета.

География 
Расположено на западе региона, на северо-западе района, на отрогах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, в верхнем течении реки Идяш (левом притоке реки Чермасан), на реке Шигай.

Гидрография 
Близ деревни протекают реки Идяш, Каран, Сыгыняды.

Географическое положение 
Расстояние до:
 столицы республики (Уфа): 140 км,
 районного центра (Буздяк): 45 км,
 ближайшей ж/д станции (Буздяк): 45 км.

История 
Село основано башкирами Канлинской волости Казанской дороги на своих вотчинных землях.

Известна к 1716 году. Согласно документам, башкир деревни Карагай Атыв Кыр-Канлинской волости Балтас Аблаев припустил татар д. Сабаевой Тимяша Шеккулова и дер. Кандры Сырыма Карина (Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 3. с. 144).

По договорам 1720, 1782 о припуске здесь поселились тептяри.

В 1834 г. находилась в составе 15-й юрты 12-го башкирского кантона. В ней проживали башкиры-вотчинники Урмекеевой тюбы Кандинской волости (216 человек), 4 башкира-припущенника, принятые по договору владельцев земли от 24 марта 1740 г.

В 1920 в составе Ахуновской волости Белебеевского кантона учтены деревни Старое-Сабаево 1‑я (60 дворов, 317 жителей), Старое-Сабаево 2‑я (282 дворов, 1369 чел.), посёлок Новое-Сабаево (24 человека).

С 1930‑х гг. три населённых пункта фиксируются как одно село под современным названием.

Население 

Историческая численность населения: В 1865 в 154 дворах проживало 1155 человек, в 1906 — 3019 чел.; 1920—1712; 1939—1235; 1959—892; 1989—777; 2002—713; 2010—732 человека

Национальный состав 
Согласно переписи 2002 года, татары составляли 52 % населения, башкиры — 48 %

Известные уроженцы, жители 
 Рушат Салихович Мударисов (род. 24 февраля 1974, Сабаево) — драматический актёр, актёр уфимского государственного татарского театра «Нур» (с 1993), народный артист республики Башкортостан (2019).
 Китабова, Суфия Миргалимовна (1922—1997) — советский и российский учёный-экономист
 Ихсанова, Камал Идиатулловна (1910—2010) — драматическая актриса
 Утяшева Римма Амировна — председатель Совета Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан»

Инфраструктура 
Количество дворов — 278, проживают 743 человека.

Основное занятие населения — сельское хозяйство и торговля, в деревне расположены агрофирма «Тормыш», частные теплицы, магазины. В 1865 году занимались скотоводством, земледелием, плетением лаптей.

Средняя общеобразовательная школа им. Рената Шарипова.

Дом культуры, библиотека.

До революции были: 3 мечети, училище, 3 водяные мельницы, бакалейная лавка, хлебозапасный магазин.

Религия 
В селе проживают мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба. До революции 1917 года в деревне функционировали 2 махалли (мусульманские приходы), 3 мечети. В 2002 году учрежден махалля, мусульманский приход № 1942 относящийся к Центральному духовному управлению мусульман России, имам-хатибом избран Ильсур хазрят Билал. 2 июня 2006 г. началось строительство (восстановление) центральной мечети Сабая в оригинальном архитектурном стиле, по проекту архитекторов Билялова Р. В. и Кирайдт Р. И., торжественное открытие которого состоялось 30 июня 2012 г. С 10 августа 2010 г. имам-хатибом мусульманского прихода № 1942 д. Сабай Ильсур хазрет Билалом началось проведение богослужений.

Транспорт  
Село доступно автотранспортом.

Примечания

Ссылки 
 
 СП Сабаевский сельский совет
 Совет муниципальных образований Республики Башкортостан
 Сабаево на портале «Генеалогия и Архивы»

Населённые пункты Буздякского района